Bella Vista (Arkansas), een plaats in de staat Arkansas, VS
 Bella Vista (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Bella Vista (Corrientes), een plaats in de Argentijnse provincie Corrientes
 Bella Vista (Groningen), een villa in de stad Groningen
 Bella Vista (Soest), een gemeentelijk monument in Soest
 Bella Vista (Tucumán), een plaats in de Argentijnse provincie Tucumán
 Bella Vista (departement), een departement van de Argentijnse provincie Corrientes
 Club Atlético Bella Vista, een Uruguayaanse voetbalclub uit de hoofdstad Montevideo

Zie ook:
 Bellavista (doorverwijspagina)